István Szívós – pallanuotista (1920-1992)
István Szívós – pallanuotista (1948-2019)